Нагинщина — деревня в Выскатском сельском поселении Сланцевского района Ленинградской области.

История 
Согласно Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии 1905 года мыза Нагинщино площадью 269 десятин принадлежала бюргеру Рихарду Августовичу Буре.

В конце XIX — начале XX века мыза административно относилась к Выскатской волости 1-го земского участка 1-го стана Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Согласно карте Петроградской и Эстляндской губерний 1919 года на месте современной деревни находилась мыза Нагинщина.

По данным 1933 года посёлок Начинщино входил в состав Польского сельсовета Рудненского района.

По состоянию на 1 августа 1965 года деревня Нагинщина входила в состав Выскатского сельсовета Кингисеппского района.

По данным 1973 года деревня Нагинщина входила в состав Попковогорского сельсовета Сланцевского района.

По данным 1990 года деревня Нагинщина входила в состав Выскатского сельсовета.

В 1997 году в деревне Нагинщина Выскатской волости проживали 5 человек, в 2002 году — 4 человека (русские — 50 %, эстонцы — 50 %).

В 2007 году в деревне Нагинщина Выскатского СП проживали 1, в 2010 — 3, в 2011, 2012, 2013 годах — 5, в 2014 году — 3 человека.

География 
Деревня расположена в центральной части района на автодороге  (Сижно — Осьмино).

Расстояние до административного центра поселения — 4 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Сланцы — 12 км.

Деревня находится на правом берегу реки Кушелка.

Демография

Инфраструктура 
На 2014 год в деревне было зарегистрировано два домохозяйства.

Примечания 

Населённые пункты Сланцевского района
Мызы Сланцевского района